Eduard I (Portugees: Duarte I) (Viseu, 31 oktober 1391 — Tomar, 13 september 1438) was koning van Portugal van 1433 tot 1438.

Eduard I was de elfde koning van Portugal en de tweede heer van Ceuta. Hij was een zoon van Johan I van Portugal en Filippa van Lancaster. Hij werd De Eloquente of de Koning-Filosoof genoemd vanwege zijn speciale talenten. Al vroeg stond Eduard zijn vader bij in regeringszaken en in 1412 werd hij zelfs formeel tot adviseur van de koning benoemd.
Na de verovering van Ceuta in 1415 werd hij tot ridder geslagen.

In 1428 trouwde hij met Eleonora van Aragón (1402-1445), dochter van Ferdinand I van Aragon. Na de dood van zijn vader in 1433 werden Eduard en Eleonora tot koning en koningin van Portugal uitgeroepen.

Gedurende zijn korte regeringsperiode riep Eduard I het Portugese Hof, de Cortes, vijf keer bijeen om te overleggen over belangrijke kwesties.

Tijdens zijn bewind, in 1434, rondde Gil Eanes Kaap Bojador, ten zuiden van Marokko. Deze reis was het begin van de Portugese ontdekkingen in Afrika.

De kolonie van Ceuta was moeilijk te verdedigen en men beschouwde de verovering van Tanger als noodzakelijk om de Portugese positie in Afrika te verstevigen. In 1437 verleidden zijn broers, Hendrik en Ferdinand, Eduard ertoe een aanval op Tanger te doen om een betere basis in Marokko te verkrijgen. De aanval was een mislukking. Het kostte aan vele Portugese soldaten het leven, bovendien werd de jongere broer van de koning, Ferdinand, gevangengenomen. Eduard stierf niet lang na de aanval op Tanger aan de pest.

Nageslacht 
Met Eleonora:
 Johan (1429 - 1433)
 Filippa (1430 - 1439)
 Alfons (1432 – 1481), de latere troonopvolger Alfons V, 12e koning van Portugal
 Maria (1432 - 1432)
 Ferdinand van Viseu (1433 - 1470), 
 Eleonora (1434 - 1467), getrouwd met keizer Frederik III
 Eduard (1435 - 1435)
 Catharina (1436 - 1463), verloofd met Karel van Viana
 Johanna (1439 - 1475), koningin van Castilië door haar huwelijk met Hendrik IV van Castilië.

Met Joana Manuel de Vilhena (c. 1395 - ?)
 Johan Emanuel (1416 - 1476), bisschop van Guarda

Voorouders 

Koning van Portugal
Huis Aviz
Persoon in de 15e eeuw